Desa Karangduren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangduren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 110,54), 
 Desa Karangduren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 110,71), 
 Desa Karangduren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 110,52), 
 Desa Karangduren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 109,31), 
 Desa Karangduren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 109,36), 
 Desa Karangduren (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar